Drawno (plaats), plaats in Polen
 Drawno (gemeente), gemeente in Polen